«Nevermore» puede referirse a:

Música 
 Nevermore (1991-), banda estadounidense de heavy metal y metal progresivo:
 Nevermore (1995), álbum de Nevermore.
 Nevermore (1974), canción de Queen.

Literatura 
 "Nevermore" ("nunca más"), estrofa de El cuervo de Edgar Allan Poe, que se ha convertido en un símbolo.

Pintura 
 Nevermore (Nevermore O Taïti) (1897), cuadro de Paul Gauguin.